Ćafa je lahko:

 Ćafa je naselje v Črni gori v občini Podgorica
 Ćafa, je naselje v Makedoniji v občini Kičevo